Heimgartner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernarda Heimgartner (1822–1863), Schweizer Ordensfrau, Mitbegründerin und erste Oberin der Schwestern vom heiligen Kreuz
 Josef Heimgartner (1868–1939), Schweizer Kirchenmaler und Gemälderestaurator
 Ladina Heimgartner (* 1980), Schweizer Journalistin
 Stefanie Heimgartner (* 1987), Schweizer Politikerin

Heimgartner steht für:

 Heimgartner Fahnen, Hersteller von Fahnen, Flaggen und Werbemitteln